Im Jahr 1984 fanden zwei Bambi-Verleihungen statt:

 Bambi-Verleihung 1984 (Mai)
 Bambi-Verleihung 1984 (Dezember)